Лесневский — фамилия:

 Лесневский, Александр Адольфович (1866—1934) — инженер, городской голова Барнаула с 1913 по 1916 год.
 Лесневский, Дмитрий Анатольевич (род. 1970) — российский телевизионный продюсер, журналист, предприниматель, основатель «РЕН ТВ».
 Лесневский, Иосиф Викентьевич (1867—1921) — военный министр Польши (1919—1920).
 Лесневский, Людвиг Викентьевич — горный инженер, управляющий Артинского завода, управляющий Каменским заводом.
 Лесневский, Станислав Стефанович (1930—2014) — российский критик, литературовед.

 Лесневская, Ирена Стефановна (род. 1942) — российский телевизионный продюсер, издатель, журналист, основательница телекомпании «РЕН ТВ».
 Лесневская, Антонина Болеславовна (1866—1937) — первая в Российской империи женщина-фармацевт.

См. также 
 Дом Лесневского